Новая Зеландия на летних Олимпийских играх 2008 представлена олимпийским комитетом Новой Зеландии. На Олимпийские игры были отправлены 182 спортсмена, которые участвовали в 17 видах спорта. Всего завоёвано 9 медалей.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Бадминтон

Баскетбол

Лёгкая атлетика

Гребля на байдарках и каноэ

Велоспорт

Конный спорт

Хоккей на траве

Футбол

Парусный спорт 

Мужчины

Женщины

Открытый класс

Стрельба

Водные виды спорта

Плавание

Синхронное плавание

Тхэквондо

Теннис

Триатлон

Тяжёлая атлетика

Примечания

Ссылки 
 Сборная Новой Зеландии  на сайте sports-reference.com 

Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года